Det følgende er planlagte begivenheder i fodbold i året 2013 i hele verden.

Begivenheder

Herrelandshold 
 5. – 18. januar: Gulf Cup of Nations 2013 i Bahrain
   (2. titel)
  
  
 4.: 
 18. – 27. januar: Copa Centroamericana 2013 i Costa Rica
   (7. titel)
  
  
 4.: 
 9. januar – 3. februar: Sydamerikanske Youth Championship 2013 i Argentina
   (3. titel)
  
  
 4.: 
 19. januar – 10. februar: Africa Cup of Nations 2013 i South Africa
   (3. titel)
  
  
 4.: 
 18. februar – 3. marts: CONCACAF U-20 mesterskab 2013 i Mexico
   (12. titel)
  
  
 4.: 
 7. – 15. marts: Central American Games 2013 i Costa Rica
   (3. titel)
  
  
 4.: 
 16 – 30. marts: Afrikanske U-20 mesterskab 2013 i Algeriet
   (4. titel)
  
  
 4.: 
 17 – 30. marts: OFC U-20 Mesterskab 2013 i Fiji
   (5. titel)
  
  
 4.: 
 6 – 19. april: CONCACAF U-17 Championship 2013 i Panama
   (5. titel)
  
  
 4.: 
 2 – 26. april: Sydamerikanske Under-17 Football Championship 2013 i Argentina
   
  
  
 4.:
 13 – 27. april: Afrikanske U-17 Championship 2013 i Marokko
   (1. titel)
  
  
 4.:
 17 - 25. april: OFC Under 17 Championship 2013 i Vanuatu
   (5. titel)
  
  
 4.: 
 5 – 17. maj: U-17 Europamesterskaberne i fodbold 2013 i Slovakiet
   (2. titel) 
  
 28. maj – 8. juni: U-21 Toulon Tournament 2013 i Frankrig
   (7. titel)
  
  
 4.: 
 5 – 18. juni: U-21 Europamesterskaberne i fodbold 2013 i Israel
  
  
 15 – 30. juni: FIFA Confederations Cup 2013 i Brasilien
   (4. titel)
  
  
 4. plads 
 21. juni – 13. juli: FIFA U-20 World Cup 2013 i Tyrkiet
   (1. titel)
  
  
 4. plads 
 6 - 20. juli: COSAFA Cup 2013 i Zambia
   (4. titel)
  
  
 4. plads 
 7 – 28. juli: CONCACAF Gold Cup 2013 i USA
   (5. titel)
  
 20 – 28. juli: EAFF East Asian Cup 2013 i Sydkorea
   (1. titel)
  
  
 4. plads 
 20. juli - 1. august: U-19 Europamesterskaberne i fodbold 2013 i Litauen
   (1. titel)
  
  
  
 20. september – 2. oktober: SAFF Championship 2013 i Nepal
 17. oktober – 8. november: FIFA U-17 World Cup 2013 i de Forenede Arabiske Emirater

1. Inklusiv opløsningen af Sovjet Unionen i 1991, vil dette være deres tredje titel. UEFA regner Rusland og Sovjet Unionen som samme land.

Kvindelandshold 
 6 – 13. marts: Algarve Cup 2013 i Portugal
   (9. titel)
  
  
 4.: 
 25 – 29. juni: U-17 Europamesterskabet i fodbold for kvinder 2013 – i Schweiz
   (1. titel)
  
  
 4.: 
 10 – 28. juli: Europamesterskabet i fodbold for kvinder 2013 i Sverige
   (8. titel)
  
  
  
 20.-27. juli: EAFF Women's East Asian Cup 2013 i Sydkorea
   (1. titel)
  
  
 4.: 
 19 – 31. august: U-19 Europamesterskabet i fodbold for kvinder 2013 i Wales
 18 – 28. september: AFC U-16 Women's Championship 2013 i Kina
 1 – 13. oktober: AFC U-19 Women's Championship 2013

Kontinentale klubmesterskaber

Mænd

Kvinder

Hjemlige ligaer

CONCACAF nations

Mænd

Kvinder

CONMEBOL nationer

AFC nationer

UEFA

CAF nationer

Hjemlige pokalturneringer

UEFA nationer

Dødsfald 
 29. april: Kevin Moore, engelsk fodboldspiller (født 1958)
 22. maj: Brian Greenhoff, engelsk international fodboldspiller (født 1953)
 24. maj: Ron Davies, walisisk international fodboldspiller (født 1942)
 15. juni: Heinz Flohe, tysk fodboldspiller (født 1948)
 16. juni: Ottmar Walter, tysk fodboldspiller (født 1924)
 27. juni: Stefano Borgonovo, italiensk fodboldspiller (født 1964)
 30. juni: Ingvar Rydell, svensk fodboldspiller (født 1922)

Eksterne henvisninger 
 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) – FIFA.com

2013